Kalat (dialecte), dialecte principal del brahui
 Kilat-i Nadiri o castell de Kalat, fortalesa del Khurasan
 Khelat o Ahlat, ciutat de la punta nord-est del llac Van
 Kalat (ciutat), ciutat del Pakistan capital del districte de Kalat, província del Balutxistan
 Kanat de Khelat, kanat del Balutxistan
 Emirat de Qàlat al-Ayyub, estat musulmà centrat a la ciutat de Calatayud al s XI 
 Qàlat al-Ayyub, ciutat de l'Àndalus que formava part d'ath-Thagr al-Ala, la frontera nord (es correspon amb la moderna Calataiud)
 Qàlat Rabah, catalanitzat Calatrava, literalment ‘fortalesa de Rabah’, ciutat musulmana
 Qalat Darwaca, nom de Daroca, durant la dominació àrab de la península Ibèrica 
 Qàlat Bani Hammad, ciutat medieval d'Algèria 
 Qalat al-Mudiq, possiblement el Regne de Niya, principat de Síria al sud d'Alep a la vora de l'Orontes 
 Qalat al-Mudiq o Afamiya, fortalesa siriana 
 Qalat el-Mishnaqa o Machaerus, antiga fortalesa a l'actual Jordània 
 Kalat-i-Ghilzai, ciutat del sud de l'Afganistan, capital de la província de Zabul 
 Kalat Djabar, antiga fortalesa a la riba esquerra del riu Eufrates, en el seu curs mitjà, enfront de Siffin 
 Qàlat Najm, fortalesa de Síria del nord la vora de l'Eufrates a la riba dreta del riu 
 Kalat Huwwara, vila d'Algèria a la província de Mostaganem a uns 30 km al nord-est de Mascara, a la vora del uadi Kala 
 Kalat Bani Abbas vila d'Algèria a les muntanyes Biban a 35 km al nord-oest de Bordj Bu Araridj
 Kalat Marza, fortalesa de la regió de les muntanyes alauites del Djebel Ansarieh a Síria 
 Kalat al Muhaylba, fortalesa medieval de Síria, modernament unes ruïnes anomenades Kalat al-Muhaylba 
 Kalaat Senan, ciutat de Tunísia a la governació del Kef 
 Kalaât El Andalous, ciutat de la governació d'Ariana, a Tunísia, capital de la delegació del mateix nom